TMA-4 bezeichnet:
 Sojus TMA-4, Missionsbezeichnung eines russischen Sojus-Raumschiffs
 TMA-4, eine in Jugoslawien entwickelte Panzermine
 2,3,5-Trimethoxyamphetamin, ein psychedelisches Halluzinogen aus der Strukturklasse der Amphetamine

TMA4